Unglaubliche Geschichten ist Titel oder Titelbestandteil von:

 Unglaubliche Geschichten, US-amerikanische Fernsehserie (1985–1987)
 Unglaubliche Geschichten (2020), eine Neuauflage der Fernsehserie (2020)
 Unglaubliche Geschichten, ein deutscher Titel von Twilight Zone, US-amerikanische Fernsehserie (1959–1964)
 Unglaubliche Geschichten, eine Fernseh-, Hörfunk- und Buch-Serie von Pierre Bellemare, siehe Pierre Bellemare #Unglaubliche Geschichten
 Die unglaublichen Geschichten von Roald Dahl, britische Mysteryserie (1979–1988)
 Cars Toon – Hooks unglaubliche Geschichten, US-amerikanische Trickfilmserie (2008–2014)

Unglaubliche Geschichte ist Titelbestandteil von:
 Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K., US-amerikanische Science-Fiction-Filmkomödie (1981)
 Die unglaubliche Geschichte des Mister C., US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1957)
 Die unglaubliche und traurige Geschichte von der einfältigen Eréndira und ihrer herzlosen Großmutter, Erzählung von Gabriel García Márquez (1972)
 Die unglaubliche und traurige Geschichte von der unschuldigen Eréndira und ihrer herzlosen Großmutter, deren Verfilmung (1982)
 Choosing Death. Die unglaubliche Geschichte von Death Metal & Grindcore, Sachbuch von Albert Mudrian (2004)
 Das Stacheltier – Das Gesellschaftsspiel – Eine unglaubliche Geschichte oder?, deutscher Kurzfilm (1957)